Real Life (banda)
 Real Life (canção de Bon Jovi)
 Real Life (álbum de Emeli Sandé)
 Real Life (álbum de Simple Minds)

Desambiguação